Nawalpur steht für:

 den inoffiziellen Name des Distriktes Nawalparasi (Bardaghat Susta East) in der Provinz Gandaki in Nepal
ein ehemaliges Village Development Committe (VDC) im Distrikt Sindhupalchok in Nepal: Nawalpur (Sindhupalchok)